Климент Семёнович Кочанов (1912—2008) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 27 января 1912 года в  селе Комаровка, Подольской губернии в Российской империи. Окончил Харьковский механико-машиностроительный институт (1932), инженер-механик.

Послужной список 
 С 1925 г. — ученик мастера на заводе «Русский дизель» (г. Ленинград); 
 с 1932 г. — на строительстве Магнитогорского металлургического комбината: начальник техотдела управления главного механика, заместитель главного инженера треста «Магнитстрой»; 
 в 1949—1960 гг. — первый управляющий трестом «Востокметаллургмонтаж» (г. Магнитогорск Челябинской области); 
 в 1961—1965 гг. — начальник главка Госмонтажспецстроя СССР, председатель Госмонтажспецстроя СССР; 
 в 1965—1987 гг. — заместитель министра монтажных и специальных строительных работ СССР; 
 в 1987—1992 гг. — главный технолог главка; 
 с 1992 г. — консультант генерального директора ОАО "Корпорация «Монтажспецстрой». 

Удостоен Ленинской премии за участие в коренном усовершенствовании методов строительства доменных печей.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (1981)
 Ордена Ленина (март 1945, 1958,1981)
 Орден Октябрьской Революции (1971)
 Ордена Трудового Красного Знамени (1952, 1953, 1973)
 Орден Дружбы Народов (1985)
 Орден Знак Почета (1943)
 Орден За вклад в Победу в ВОВ (2007)
 Лауреат Ленинской премии (1959)
 Заслуженный строитель РСФСР (1963)
 Почетный строитель РСФСР (1962)
 Почетный строитель России (2001)
 Большая золотая медаль ВДНХ СССР (1962)
 Золотая медаль ВДНХ СССР (1976)
 Медали

Ссылки

Примечания 

Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Октябрьской Революции
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена Дружбы народов
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Лауреаты Ленинской премии
Лауреаты премии Совета Министров СССР
Заместители министров СССР